Джоан Фейбі Бежура — українська фехтувальниця на шпагах. Чемпіонка України, переможець і призер етапів Кубку світу та міжнародних змагань.

Життєпис 
Народилася у місті Києві в родині українки і громадянина Уганди.

Виступає за ЦСКА (Київ), військовослужбовець контрактної служби ЗСУ.

Спортивні досягнення 
 2014 рік. Чемпіонат України (Київ) — 1 (індивідуальна);
 2015 рік. Чемпіонат України (Київ) — 2 (командна);
 2015 рік. Кубок України (Київ) — 2 (індивідуальна);
 2015 рік. Турнір найсильніших (Київ) — 3;
 2015 рік. XXVIII Всесвітня літня Універсіада (Південна Корея) — 1/4 (індивідуальна);
 2016 рік. Етап Кубку світу (Естонія) — 3 (командна);
 2016 рік. Етап Кубку світу (Сучжоу, КНР) — 2 (індивідуальна);
 2016 рік. Етап Кубку світу (Сучжоу, КНР) — 1 (командна);
 2017 рік. Етап Кубку світу (Леньяно, Італія) — 3 (індивідуальна);
2019 рік. VII Всесвітні Ігри серед військовослужбовців (Ухань, Китай) - 2 (командна)

Примітки

Посилання 
 Комсомольская правда в Украине: Чемпионка Украины по фехтованию Фейби Бежура: «Хочу быть, как Усейн Болт, но в фехтовании» . 

Уродженці Києва
Українські шпажисти
Чемпіони України з фехтування
Афроукраїнці